El término Hiperión (también Hyperion) puede referirse, en esta enciclopedia:

En la mitología griega
a Hiperión, un titán;

En la astronomía
a Hiperión, una de las lunas menores de Saturno;

En la cultura y fantasía
 a Hiperión o el eremita en Grecia (en alemán Hyperion, oder der Eremit in Griechenland), novela del poeta Friedrich Hölderlin (hay traducción española de Jesús Munárriz, en Ediciones Hiperión).
 a Hiperión (en inglés, Hyperion) y también La caída de Hiperión (The fall of Hyperion), dos poemas épicos inacabados de John Keats, protagonizados por el titán de ese nombre (también hay traducción española de ambos por Jesús Munárriz, en Ediciones Hiperión);
 a Hyperion y La caída de Hiperión, dos novelas de ciencia ficción escritas por Dan Simmons, inspiradas en el poema homónimo de John Keats; las novelas inician una serie, y el planeta origen también se llama Hyperion;
a Hyperion, un libro de Henry Wadsworth Longfellow;
 a Hyperion, un diario literario de corta existencia en el que se publicó parte del trabajo de Franz Kafka;
 a  Hiperión, una revista mensual de arte y literatura de Montevideo, Uruguay, de 1935 a 1950. Montevideo : Gaceta Comercial, 1935-1950. Periodicidad: mensual. Dirección: René M. Santos. Subtítulo varía: revista mensual; 
 a Hyperion, un crucero espacial, en el universo ficticio de Babylon 5, que da nombre también a su clase;
 a Hyperion, una nave espacial en StarCraft, videojuego para PC de Blizzard;
 a Hiperión, un personaje del Escuadrón Supremo, publicado por Marvel Comics;
 a Hyperion, un álbum musical del artista y productor Gesaffelstein, lanzado en 2019.

Empresas
 a Hiperión, una editorial española, especializada en poesía;
 a Hyperion, una editorial neoyorquina dedicada a literatura infantil y para adultos jóvenes;
 a Hyperion Pictures, una compañía de producción de películas estadounidense;
a Hyperion Records, una compañía discográfica independiente británica.

Otros
a Grupo Hiperión, un grupo filosófico formado en México en la década de 1950 y liderado por José Gaos;
 a Hyperion, un ordenador canadiense comercializado en la década de 1980;
al HMS Hyperion (1936-1940), un destructor británico de la clase H;
 a Hyperión, el árbol vivo más alto del planeta, una secuoya de 115 metros de altura, situada en el parque nacional Redwood, al norte de San Francisco (California).
 a BRIO Hyperion, el nombre de un software creado por Brio (subsidiaria de Oracle) para crear queries de bases de datos de forma relativamente fácil, cuyos resultados pueden publicarse en forma de tablas, tablas dinámicas, reportes, cuadros resumen o gráficos para su posterior consulta, a través de distintos paneles de datos dispuestos en un cuadro dinámico;
 a Hyperion , un cohete sonda estadounidense de propulsión híbrida;
 a Hyperion , un proyecto de 1958 de cohete nuclear estadounidense;
 a Hiperion, un auto de Burnout Paradise;
 a Hyperion, el jefe final del juego de Square (ahora Square Enix), Einhander;
 a Hyperion, el jefe de la instancia Cantalonice en el MMO Aion.
 a Hyperion, la montaña rusa en el parque de atracciones "Energylandia" en Polonia.